Жамбын:

 Жамбын Батмунх (1927—1997) — политический лидер Монголии, генеральный секретарь ЦК МНРП, Председатель Президиума Великого Народного Хурала.
 Жамбын Лхумбэ (1902—1934) — член президиума ЦК Монгольской народно-революционной партии, первый секретарь Центрального Комитета МНРП.